Atollo di Bikini – municipalità delle Isole Marshall
 Bikini – costume da bagno femminile
 Bikini – gruppo musicale ungherese
 Bikini – programma televisivo italiano
 Bikini (Swimsuit) – romanzo di James Patterson e Maxine Paetro del 2009